Мерен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Подчиняется управлению Вальмерод. Входит в состав района Вестервальд.

См. также 
 Вестервальд

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца